Termenul Behring poate să însemne:
Dieter Behring (n. 1955), Hedge-Fund-Manager, bancher 
Emil Adolf von Behring (1854–1917), bacteriolog și serolog german

Vezi și
Bering